Горенци може да се отнася за:

 Горенци, село в община Дебърца, Република Македония;
 Горенци, село в община Вапа, Република Македония;
 Горенци, днес Корисос, село в дем Костур, Гърция;
 Горенци, днес Кали Вриси, село в дем Просечен, Гърция;
 Горицко, наричано и Горенци, днес Аграпида, село дем Суровичево, Гърция.
 Дутлия, наричано и Горен и Горенци, днес Елеонас, село в дем Сяр, Гърция;